Вала:

 Вала — народ на территории севера-запада Ганы.
 Вала — река в России.
 Вала — одно из названий Вельв в скандинавской мифологии.
 Вала — ед.ч. от Валар, названия высших существ в произведениях Дж. Р. Р. Толкина.
 Вала — персонаж индуистской мифологии.
 (131) Вала — астероид.
 Вала, Катри (1901—1944) — финская поэтесса.
 Вала — один из главных женских персонажей в сложной мифологии Уильяма Блейка.
 Вала Корвейский (ок. 772—836) — франкский аббат.
 Вала Флосадоуттир (род. 1978) — исландская прыгунья с шестом.
 Vala — язык программирования